Droga I/11 – najdłuższa droga krajowa I kategorii w Czechach
 Droga I/11 – droga krajowa I kategorii na Słowacji prowadząca od dawnego przejścia granicznego z Czechami do Žiliny